YF steht für:

 das KfZ-Kennzeichen von Leeds (Großbritannien)
 das KfZ-Kennzeichen von Bodø in Norwegen
 YF-Raketentriebwerke, eine Serie chinesischer Triebwerke

YF